Сервис доставки — сервис (услуга) доставки еды и иных товаров на дом / в офис покупателя.
 Доставка пиццы
 
 Бесконтактная доставка
 Доставка дронами

Компании, занимающиеся подобным сервисом:
  — американская служба доставки еды, дочерняя компания Uber  
  — американская служба доставки еды, принадлежит Uber.
  — международная (финская) служба доставки; с ноября 2021 дочерняя компания американской .

См. также 
 Курьер
 Логистика
 Заказ еды онлайн ()
 Доставка еды ()